Otranto – comune italiano della provincia di Lecce in Puglia
Otranto – census-designated place dell'Iowa, negli Stati Uniti d'America
Otranto – romanzo di Roberto Cotroneo
Bernardino Otranto – monaco italiano
Giorgio Otranto – accademico italiano